Les Championnats d'Europe de tennis de table 2020 ont lieu du 22 au  à Varsovie en Pologne. Seuls les tableaux individuels et en double sont disputés, en alternance une année sur deux avec les championnats d'Europe par équipes.

La compétition était initialement prévue du 15 au  avant d'être reportée en raison de la pandémie de Covid-19.

Médaillés

Résultats simple messieurs

Résultats simple dames

Résultats double messieurs

Résultats double dames

Résultats double mixte

Notes et références

Liens externes 
  Site du tournoi sur le site de l'ETTU.

2020
Sport en juin 2021
Tennis de table en 2021
Tennis de table en Pologne
Tennis de table
Championnat d'Europe à Varsovie
Sport en Pologne en 2021